Philobrya är ett släkte av musslor. Philobrya ingår i familjen Philobryidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Philobrya